Кре́чмер () — немецкая и австрийская фамилии чешского происхождения (от  — «корчмарь»), имеющая несколько вариантов написания и произношения (также Кречмар, Крачмер). Известные носители:

 Кречмер, Вольфганг (1918—1994) — немецкий психолог и психиатр, сын Эрнста Кречмера.
 Кречмер, Геро (род. 1985) — немецкий теннисист
 Кречмер, Иоганн Герман (1811—1890) — немецкий художник.
 Кречмер, Мацей (род. 1981) — польский лыжник, участник двух зимних Олимпийских игр.
 Кречмер, Михаэль (род. 1975) — немецкий политик, премьер-министр Саксонии.
 Кречмер, Отто (1912—1998) — немецкий офицер-подводник времён Второй мировой войны.
 Кречмер, Пауль (1866—1956) — немецкий лингвист, специалист по древнегреческому языку.
 Кречмер, Петер (род. 1992) — немецкий гребец-каноист, олимпийский чемпион 2012 года.
 Кречмер, Роберт (1818—1872) — немецкий художник и иллюстратор.
 Кречмер, Тим (1991—2009) — немецкий подросток, совершивший массовое убийство в школе в Виннендене
 Кречмер, Эдмунд (1830—1908) — немецкий органист и композитор.
 Кречмер, Эрнст (1888—1964) — немецкий психолог и психиатр, автор теории о психологических типах.